Амен се може односити на:

 Амин (религија)
 Амон, бог
 Amen (песма)